Risby kan avse:

 Risby, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Risby, Kungälvs kommun – en ort i Hålta socken i Kungälvs kommun
 Risby, Lincolnshire – en ort i Walesby, Lincolnshire, England
 Risby, Sastmola församling – by i Sastmola kommun i Finland
 Risby, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England
 Risby, Uppsala kommun – en större by i norra delen av Viksta socken i Uppsala kommun
 Roxby cum Risby – ett distrikt i North Lincolnshire, Lincolnshire, England